Osiedle Widok w Jeleniej Górze
 Osiedle Widok w Krakowie
 Osiedle Widok w Lublinie
 Osiedle Widok w Żywcu
 Osiedle Widok w Skierniewicach